Roberto Iglesias puede referirse a:

 Roberto Raúl Iglesias (n. 1951): político argentino de Mendoza, perteneciente a la UCR.
 Roberto Iglesias (1940-1970): baloncestista y atleta paralímpico argentino.